Waren (Müritz)
Wendisch Waren

Desambiguações de topônimos